Färgblandning kan syfta på:

 Färgblandningsprinciper – principer om de två färgblandningsteknikerna, additiv och subtraktiv
 Additiv färgblandning – blandning av ljus med olika färg
 Subtraktiv färgblandning – olika färger genom att förändra ljusstrålningens kvantitet och våglängdssammansättning